Batalha de Grunwald — também conhecida como Batalha de Tannenberg, ocorrida durante a Idade Média Europeia(1410)
 Batalha de Tannenberg (1914) — episódio decisivo da Primeira Guerra Mundial

Desambiguações de guerras e batalhas